Team Jumbo–Visma má více významů:
 Team Jumbo–Visma (mužský tým) – mužský profesionální cyklistický tým
 Team Jumbo–Visma (ženský tým) – ženský profesionální cyklistický tým